Йерсен () — французская фамилия. Известные носители:

 Йерсен, Александр (1863—1943) — французский бактериолог.
 Йерсен, Ив (1942—2018) — швейцарский кинорежиссёр.